Minić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoljub Minić (1937–2005), jugoslawischer Schachspieler
 Milan Minić (* 1954), serbischer Basketballtrainer 
 Miloš Minić (1914–2003), jugoslawischer Politiker